Eirene steht für:

 Eirene (Friedensdienst), ein internationaler ökumenischer Friedens- und Entwicklungsdienst
 Eirene (Friedensgöttin), eine der Horen der griechischen Mythologie
 Eirene (Tochter Ptolemaios’ I.), heiratete König Eunostos von Soloi auf Zypern
 Eirene (Konkubine Ptolemaios’ VIII.), vielleicht Mutter des Ptolemaios Apion
 Eirene (Malerin), eine Malerin der griechischen Antike
 Irene (Kaiserin), eine Kaiserin von Byzanz, die ab 780 10 Jahre lang Regentin für ihren unmündigen Sohn Konstantin VI.
 Irene von Byzanz († 1208; auch Eirene, Irene Angelina oder Irene Maria), Frau des Königs Philipp von Schwaben
 Der Frieden, Originaltitel der Komödie von Aristophanes
 den griechischen Begriff für Frieden, siehe Allgemeiner Friede
 eine Gattung der Hydrozoa; siehe Eirene (Gattung)

EIRENE steht für:
 Eine Projektgruppe bei der Union internationale des chemins de fer (UIC) zur Entwicklung von GSM-R

Siehe auch

 Irene als Variante der Namensform